Токур — топоним в России

 То́кур — посёлок городского типа в Селемджинском районе Амурской области.
 Токур, Рабочий посёлок (пгт) Токур — городское поселение в Селемджинском районе Амурской области.
 Токур — упраздненный в 2007 году населённый пункт Аяно-Майского района Хабаровского края.

Примечания